Султанова () — тюркская фамилия. Женская форма фамилии .

Известные носители  Султанова, Айна Махмуд кызы (1895—1938) — азербайджанский партийный и государственный деятель.
 Султанова, Алияхан (1919 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Султанова, Ася Бахиш-кызы (1923—2021) — композитор. Заслуженный деятель искусств АзССР (1967).
 Султанова, Афаг Вагиф кызы (род. 1987) — азербайджанская дзюдоистка-паралимпиец.
 Султанова, Галия Калимулловна (род. 1937) — советская, российская певица. 
 Султанова, Гулизар Ахмедовна (1938—2021) — российский театровед, историк театра, литературовед и переводчик. Кандидат искусствоведения. Заслуженный деятель искусств России.
 Султанова, Гюльнара Юрьевна (род. 1975) — российская гражданская и ЛГБТ-активистка.
 Султанова, Екатерина Павловна (Леткова) (1856—1937) — русская писательница, переводчик.
 Султанова, Катарина (род. 1987) — российская писательница и поэтесса.
 Султанова, Лидия Ивановна (в девичестве Дмитре́нко; 1930—1990) — звеньевая колхоза «Красная звезда», Герой Социалистического Труда.
 Султанова, Марьям Тимербулатовна (1859—1928) — общественный деятель, меценат.
 Султанова, Рауза Рифкатовна (род. 1958) — советский и российский искусствовед.
 Султанова, Рена Полад кызы (род. 1958) — азербайджанский учёный, доктор экономических наук, профессор.
 Султанова, Сайёра Умаровна (1937—?) — советский хозяйственный и государственный деятель.

 Составная фамилия 
 Султанова-Жданова, Фирая Рифкатовна (род. 1961) — российская легкоатлетка (бег на длинные дистанцие и марафон).